Foxy Lady steht für:

 Lied von Jimi Hendrix von seinem Debütalbum Are You Experienced aus dem Jahr 1967
 Teresa Orlowski, Pornodarstellerin 
 Foxy Lady (Spielfilm), von Ivan Reitman aus dem Jahr 1971